Church Mountain bezeichnet mehrere Berge:

 Church Mountain (Australien), in New South Wales
 Church Mountain (Irland), in Leinster
 Church Mountain (Kanada), in British Columbia
 Church Mountain, australische Bezeichnung für den Mount Kjerka in Ostantarktika

in den Vereinigten Staaten:
 Church Mountain (Missouri)	
 Church Mountain (New Mexico)	
 Church Mountain (New York)	
 Church Mountain (Texas)	
 Church Mountain (Washington)